Воротовов — фамилия; имеет женскую форму Воротовова.
 Воротовов, Михаил Флегонтович (1894 — после 1937) — полковник, и. о. заместителя войскового атамана Оренбургского казачьего войска, автор записок о Гражданской войне.
 Воротовов, Пётр Флегонтович (1881—1918) — войсковой старшина, командир первой сотни 10-го полка Оренбургского казачьего войска.